Джим Генрі (,  23 жовтня 1920, Вінніпег —  21 січня 2004) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1937 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Чикаго Блек Гокс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Загалом провів 435 матчів у НХЛ, включаючи 29 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1952. 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1952.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 
 

Уродженці Вінніпега
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти «Індіанаполіс Кепіталс»